Прорізна́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України

Прорізна вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Дрогобичі.
Прорізна вулиця — вулиця в місті Кам'янському.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Києві, Святошинський район.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Києві, Шевченківський район.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Конотоп.
Прорізна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Луганську.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Нікополі.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Одесі.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Ужгороді.
 Прорізна вулиця — вулиця в місті Чернігові.

Вулиці